

Sigle 
 Parts per billion  – in inglese è Parti per miliardo

Codici 
 PPB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Presidente Prudente (Brasile)

Musica 
 Paolino Paperino Band  – gruppo punk rock italiano